Chrestensen ist der Familienname folgender Personen:
 Niels Chrestensen (1907–1990), Geschäftsführer von N.L. Chrestensen

Chrestensen ist der Name folgender Unternehmen:
 N.L. Chrestensen, Samen- und Pflanzenzucht

Siehe auch:
 Christensen (Begriffsklärung)
 Christenson
 Kristensen